Vanden Plas oder Van den Plas bezeichnet:

 Vanden Plas (England), eine britische Automarke und Karosseriebauer
 Vanden Plas (Band), eine deutsche Progressive-Metal-Band
 The Vanden Plas, eine britische Elektro-Band
 Carosserie Van den Plas, einen belgischen Stellmacherbetrieb

Van den Plas oder van der Plas ist der Familienname folgender Personen:
 Michel van der Plas († 2013), niederländischer Schriftsteller 
 Nicole Van den Plas (* 1943), belgische Künstlerin